Farra puede referirse a:
 Farra, pez de agua dulce, parecido al salmón, perteneciente al género Coregonus.
 Farra d'Alpago, localidad italiana de la provincia de Belluno, región de Véneto.
 Farra di Soligo, localidad y comune italiana de la provincia de Treviso, región de Véneto.
 Farra d'Isonzo, localidad y comune italiana de la provincia de Gorizia, región de Friuli-Venecia Julia.